Julien Boutter e Michaël Llodra hanno battuto in finale Julien Benneteau e Nicolas Mahut 2-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Nebojša Đorđević /  Steven Randjelovic (quarti di finale)
 Thomas Strengberger /  Jim Thomas (quarti di finale)

 Jocelyn Robichaud /  Kyle Spencer (semifinali)
 Petr Kovačka /  Pavel Kudrnáč (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2000